Dirt může být:

 Dirt (album, Alice in Chains) – album skupiny Alice in Chains z roku 1992
 Dirt (album, Kids in Glass Houses) – album skupiny Kids in Glass Houses z roku 2010
 Dirt (album, Dean Brody) – album hudebníka Deana Brodyho z roku 2012